Chaillot [šajjo] je původně pařížský místní název (toponymum), po kterém byla pojmenována území, stavby nebo díla:

 území
 Chaillot – kopec
 Quartier de Chaillot – původně ves, posléze administrativní čtvrť rozkládající se na tomto kopci

 stavby
 Palais de Chaillot
 École de Chaillot
 Théâtre national de Chaillot
 Rue de Chaillot
 Kostel Saint-Pierre-de-Chaillot
 Klášter Chaillot

 osoby
 Denis Nicolas Chaillot (1764–1814) – francouzský politik
 Louis Claude Chaillot (1768–1836) – francouzský brigádní generál
 Louis Chaillot (1914–1998) – francouzský cyklista

 v umění
 Bláznivá ze Chaillot (La Folle de Chaillot) – divadelní hra Jeana Giraudouxe
 The Madwoman of Chaillot – její britské filmové zpracování z roku 1969
 Chaillot – báseň Julese Sandeau
 Chaillot ou la coexistence – román belgického spisovatele Francise Waldera (1906–1997)